227 puede hacer referencia a:

 Los años
 227
 227 a. C.
 1227
 2227

 Otros
 227, serie de televisión estadounidense.
 (227) Filosofía, un asteroide
 NGC 227, una galaxia.
 AS-227, carretera española.

Para el número 227, véase Anexo:Números y Números naturales.